Wettach ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Adrien Wettach, bekannt als Grock (1880–1959), ein Schweizer Akrobat, Musikclown und Komponist
 Heinrich Wettach (1858–1929), österreichischer Porträtmaler und Musiker
 Tanja Wettach, auch bekannt als Tanja La Croix (* 1982), ein Schweizer Model sowie House- und Electro-DJ und Produzentin